Мейстарадейлдин 1954 () — 12-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1954
Фарерские острова
1954 год на Фарерских островах